В парному розряді жіночого тенісного турніру Taiwan Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Мішелл Джаггард і Рене Сімпсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Нансі Фебер і Александра Фусаї 6–0, 7–6.

Сіяні пари 

 Кього Нагацука /  Ай Суґіяма (півфінал)
 Йоне Каміо /  Наоко Кадзімута (1-ше коло)

 Жанетта Гусарова /  Домінік Монамі (чвертьфінал)
 Мішелл Джаггард /  Рене Сімпсон (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Taipei Women's Championship